Sion, keresztnév
Sion, jeruzsálemi domb, bibliai helyszín
Sion, Mucc-album
Sion, 1992-es magyar film
Sion, francia sportlövő olimpikon
Sion, japán zenész
Sion, japán énekes
Sion, katolikus egyházirodalmi folyóirat 1839-1842 között
Magyar Sion, egyháztörténeti folyóirat 1863-1869 között
Magyar Sion, vallásfilozófiai folyóirat 1928-ban
Magyar Sion, katolikus társadalmi, politikai hetilap 1934-1944 között
Szion, katolikus egyházirodalmi folyóirat 1838-1840 között
Új Magyar Sion, katolikus egyházirodalmi folyóirat 1870–1886 között

 Franciaország
Sion, település Gers megyében

 Svájc
Sion, Wallis kanton székhelye

Lásd még
Zion (egyértelműsítő lap)